Förster, también escrito Foerster puede referirse a:
 Robert Förster (1978-), ciclista alemán;
 Bernhard Förster (1843-1889), maestro de escuela, agitador político y escritor alemán;
 Otfrid Förster (1873-1941), neurólogo y neurocirujano alemán;
 Carl Friedrich Förster (1817-1901), botánico y horticultor alemán;
 Wilhelm Julius Förster (1832-1921), astrónomo alemán;
 Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935), hermana del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y creadora del Archivo Nietzsche;
 Heinz von Foerster (1911-2002), científico y cibernetista;
 Wendelin Foerster (1844-1915), romanista checoaustriaco;